Yunta kan syfta på följande platser:

Australien 

 Yunta (ort), South Australia,

Spanien 

 Yunta (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar